Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Andrea Temesvári che ha battuto in finale Zina Garrison 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Andrea Temesvári (Campionessa)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Zina Garrison (finale)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Helena Suková (secondo turno)
 Carling Bassett-Seguso (terzo turno)
 Kathy Horvath (quarti di finale)

 Michelle Torres (primo turno)
 Iva Budařová (terzo turno)
 Mima Jaušovec (terzo turno)
 Ivanna Madruga-Osses (quarti di finale)
 Beth Herr (terzo turno)
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1983